Звание «Международный гроссмейстер» может присуждаться:
 в шахматах
 в шашках